Крокодильчик Свомпи 2 ()  — американская игра-головоломка для портативных платформ, основанная на физике. Игра была опубликована компанией Disney Mobile.

Геймплей 
Крокодильчик Свомпи 2 продолжает традиции своего предшественника. Крокодильчик Свомпи — главный герой игры. Когда Свомпи пытается принять душ у него это не получается, так как земля преградила путь воде. Игроку нужно, удерживая земляные окопы, довести эту самую воду до героя, чтобы он мог принять душ.

Критика 

Игра получила смешанные отзывы на агрегаторе Metacritic со счётом 57/100. В обзоре TouchArcade отметили переход игры на схему freemium, критике подверлось «агрессивное» IAP, а также введение в игру «энергии», без которой нельзя проходить уровни, из-за чего приходится ждать её восстановления. К концу обзора Крис Картер пришёл к выводу, что игра «определённо нуждается в некоторых улучшениях, если она хочет достичь качества своих предшественников».

В обзоре Gamezebo отметили, что головоломка по-прежнему уникальна, однако критике подверлось введение энергии, схемы freemium, а также модель линейной карты мира, которая «заставляет игрока проходить каждый уровень, прежде чем двигаться вперёд».

Примечания 

Компьютерные игры 2013 года
Игры для Android
Игры для iOS

Ссылки 
Обзор игры «Крокодильчик Свомпи 2» на Gamezebo.com